ООН — многозначное сокращение:
 ООН — Организация Объединённых Наций
 ООН — Отделение общественных наук (например, Академии наук)
 ООН — Отряд особого назначения
 ООН — Объективно-ориентированный нормалоид